Rodeberg (België), een heuvel in België
Rodeberg (Duitsland), een gemeente en plaats in Duitsland